Amerikai Egyesült Államok
Mound City, település Dél-Dakota államban
Mound City, település Illinois államban
Mound City, település Kansas államban
Mound City, település Missouri államban